Dies ist eine Liste der Städte und Siedlungen städtischen Typs in der russischen Region Krasnodar.

Städte und Siedlungen städtischen Typs 
Die folgende Tabelle enthält die Städte (Name fett) und Siedlungen städtischen Typs der Region, ihre russischen Namen, die Verwaltungseinheiten, denen sie angehören (Rajon oder Stadtkreis), ihre Einwohnerzahlen gemäß Volkszählung vom , ihre Wappen und geographischen Koordinaten sowie die Jahreszahlen der Verleihung des Status einer Siedlung städtischen Typs (SsT) und der Stadtrechte, sofern zutreffend. In der Oblast gibt es 26 Städte und 12 Siedlungen städtischen Typs (Stand 2019). Sechs Städte gingen aus Siedlungen städtischen Typs hervor. Zwei frühere Städte haben die Stadtrechte wieder verloren und sind heute Siedlungen städtischen Typs.

Ehemalige städtische Siedlungen 
Folgende Ortschaften besaßen ehemals den Status einer Siedlung städtischen Typs (ausschließlich derer, die später Stadtrechte erhielten und in der obigen Tabelle aufgeführt sind) und sind heute Dörfer (selo), sofern nicht anders angegeben:

Stanizen 
In der Region Krasnodar gibt es zudem eine größere Anzahl von Stanizen (Kosakensiedlungen), von denen viele bedeutend größer sind als Stanizen in den anderen Föderationssubjekten Russlands und teils die Bevölkerungszahl von Mittelstädten erreichen. Sie tragen haben jedoch weiterhin den traditionellen Status „Staniza“ und zählen als solche nicht zu den städtischen Siedlungen. Zu Vergleichszwecken sind alle 42 Stanizen der Region mit mindestens 10.000 Einwohnern in einer identisch aufgebauten Tabelle beigefügt.

Anmerkung: Über 10.000 Einwohner hatten 2010 außerdem die Dörfer (Selo) und Verwaltungszentren der gleichnamigen Rajons Belaja Glina () und Uspenskoje ().

Quellen 

 Stadte
Krasnodar